Werelddouaneorganisatie
 Wet digitale overheid
 World Design Organization